Klaus Sperber, noto come Klaus Nomi – cantante tedesco
 Manès Sperber – scrittore, saggista e psicologo austriaco
 Monique Canto-Sperber – filosofa francese
 Silvia Sperber – ex tiratrice a segno tedesca
 Vladimir Sperber – storico italiano
 Wendie Jo Sperber – attrice statunitense